

Abbreviazioni 
 d.d.n. – data di nascita

Codici 
 DDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Delta Downs (Australia)